Ахмедов Рим Билалович (29 октября 1933, Башкирская АССР, РСФСР, СССР — 25 января 2017, Уфа, Башкортостан, Российская Федерация) — советский и башкирский писатель и переводчик, журналист, сценарист, травник.

Биография 
В юности он много читал, пропадая в библиотеке, познавал классиков, делал первые шаги, пробовал писать.

Уже в 1951 году его произведения стали появляться в печати — в газетах («Ленинец», «Советская Башкирия», «Труд», «Сельская жизнь»), в коллективных сборниках. В 1958 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. 

После окончания института работал на Центральном телевидении, где по его сценарию в 1960 году была поставлена многосерийная телеповесть «На карте не значится».

В 1963 году вернулся в Уфу, работал редактором на Башкирском радио и телевидении, обозревателем республиканских газет Комитета Совета Министров БАССР по радиовещанию и телевидению. Автор сценариев телевизионных фильмов «Мы рисуем», «Родные мелодии» и др.

В 1974 году выпустил сборник рассказов «Цветы из-под снега», в 1975 году — книгу для детей «Пропавшая река».

Занимался переводами башкирских писателей на русский язык. Переводил труды Г. Рамазанова, А.Харисова, повести Х. Давлетшиной, И. Гизатуллина, романы Г. Ибрагимова, Н. Мусина.

Похоронен на Южном кладбище.

Вклад в литературу 
Роман «Кинзя» для перевода был предложен ему, после того как в Союзе писателей Мустай Карим заявил, что такое произведение башкирской классики требует таланта маститого переводчика, а точнее Рима Ахмедова.

Перу писателя принадлежат сборники рассказов и книги: «Точка пересечения», «Третья жизнь», «Цветы из под снега», «Слово о реках, озёрах и травах», «Пропавшая река», «Голубые пятнышки», «Пробуждение», «Кладезь», «Растения против рака», «Одолень-трава», «Моё разноцветье», «Растения-твои друзья и недруги», «Промельки», «Книга откровений», «Братья месяцы у моего костра»".

Вклад в фитотерапию 
Был известным травником, обладавшим богатым практическим опытом. Придавал большое значению качеству трав, использовал в своей практике только те травы, которые добывал сам. Большей части специализировался на онкологии , сотрудничал с ведущими онкологами Башкирии (в частности, с кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом Республики Башкортостан Владимиром Витальевичем Лободой).

Автор книг по траволечению, рассказов о целебных растениях Башкортостана. Написал три уникальных книги по траволечению, аналогов которых до сих пор не существует в отечественной фитотерапии. Главным отличием его книг от других является лирическая подача материала, уникальные рецептуры и нестандартное применение трав, вопреки современным канонам, описание историй излечившихся пациентов. Известные пациенты: певица Мария Биешу, поэт Расул Гамзатов, художники Александр Бурзянцев и Алексей Кузнецов и другие.

Награды и звания 
 Нагрудный знак «За заслуги перед городом».
 «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан».
 Лауреат литературных премий имени Сергея Чекмарёва и Степана Злобина.
 Почетная грамота за большой вклад в развитие города Уфы.

Ссылки 
 Официальная группа
 Официальный сайт
 Группа посвященная Риму Билаловичу Ахмедову
 Несколько встреч с Римом Ахмедовым
 Писатель Рим Ахмедов: «Жить без планов на будущее — это существование»
 Ахмедов Рим Билалович
 По следам «Одолень-травы»: писатель-травник из Башкирии Рим Ахмедов сдал в печать продолжение знаменитой книги
 Рим Ахмедов — вдохновенный певец природы Башкортостана (К 80-летию писателя и травника-целителя)

Башкирские писатели
Писатели Башкортостана
Похороненные на Южном кладбище (Уфа)